Kerkhof van Vandières (Marne)
 Kerkhof van Vandières (Meurthe-et-Moselle)